Ubocze (Neder-Silezië) een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië.
 Ubocze (West-Pommeren) een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren.